Çil (türk. für „Sommersprossen“) ist ein türkischer Familienname. Mit dem Element çil sind auch einige türkische Vornamen gebildet.

Namensträger 
 Furkan Çil (* 1993), türkischer Fußballspieler
 Hasan Çil (* 1966), deutscher Soziologe, Publizist und Übersetzer türkischer Herkunft

Einzelnachweise 

Familienname
Türkischer Personenname